Perseus är:

 Perseus – en hjälte i grekisk mytologi
 Perseus (stjärnbild) – en stjärnbild
 Kvarteret Perseus – ett kvarter i Gamla stan, Stockholm
 UGM-89 Perseus – en amerikansk ballistisk robot
 Edvard Perséus (1841–1890), svensk konstnär och hovintendent
 Perseus Karlström (född 1990), svensk friifrottare
 Perseus av Makedonien (100-talet f.Kr.), kung av Makedonien

Se även
 HMS Perseus – flera fartyg